Schloss Schottenstein steht für folgende Gebäude in der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern:

 Mittleres Schloss Schottenstein
 Oberes Schloss Schottenstein
 Unteres Schloss Schottenstein